Una bella femenina de la especie Twilek. Poseía un par de tentáculos (Lekku) que sobresalían de su nuca y caían hasta su cintura. Era la esposa de un Jefe de Mafia de los bajos niveles del planeta Coruscant. Le gustaba frecuentar locales y clubes Nocturnos, desde luego siempre acompañada por un guardaespaldas. La Sexy Ayy estuvo en un local, la noche que intentaron asesinar a la Senadora Padmé Amidala y un Par de Jedi persiguieron a Zam Wesell, una cazarrecompensas por las calles de Coruscant.

Personajes de Star Wars